Beutmühle bezeichnet folgende Ortsteile in Bayern:

 Beutmühle (Buttenwiesen), Ortsteil der Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau
 Beutmühle (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Obere Beutmühle, Ortsteil der Gemeinde Fünfstetten, Landkreis Donau-Ries
 Untere Beutmühle, Ortsteil der Gemeinde Fünfstetten, Landkreis Donau-Ries

Siehe auch
 Beutenmühle